Miasta w USA:
 Westford – miasta w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Westford – miasta w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Westford – miasta w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
 Westford – miasta w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
 Westford – miasta w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Westford (ang. Westford Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Westford (ang. Westford Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin
 Westford (ang. Westford Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Westford (ang. Westford Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
 Westford (ang. Westford Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
 Westford (ang. Westford Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Westford (ang. Westford Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland